Муин Гафуров (род. 17 мая 1996, Душанбе) — таджикиский боец смешанных единоборств, член сборной команды страны по боевому самбо, двукратный чемпион мира по боевому самбо (WCSF), чемпион мира по грэпплингу (FILA), чемпион мира по ММА (версия WKA), дзюдоист, мастер спорта Таджикистана международного класса по боевому самбо.

Биография 
С семи лет посещал футбольную секцию. Но четыре его дяди хотели сделать его бойцом и поэтому водили его на тренировки по боевому самбо. Первое время Гафуров часто убегал с тренировок, чтобы поиграть в футбол, но после первых успехов увлёкся борьбой.

В 2014 году на соревнованиях по профессиональному боевому самбо «Персидское нашествие» Гафуров победил чемпиона мира по ушу-саньда Магомеда Абдуллаева. В 2016 году подписал контракт с азиатской организацией ONE Fighting Championship Team. Его тренирует дядя — председатель Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Ахтам Хокиров.

В 2018 году в США выиграл турнир по дзюдо.

7 сентября 2021 года встретился в финале претендентской серии Даны Уайта с канадцем Чадом Анхелигером. В случае победы Гафуров мог войти в историю, как первый боец из Таджикистана, который бы подписал контракт с UFC, но Гафуров проиграл финальный бой раздельным судейским решением.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Самбисты Таджикистана
Чемпионы мира по боевому самбо
Дзюдоисты Таджикистана